Sonntagsspitze är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i förbundslandet Vorarlberg, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Sonntagsspitze är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Sonntagsspitze ingår i Silvretta Gruppe.

Terrängen runt Sonntagsspitze är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Gross Seehorn,  meter över havet,  km nordväst om Sonntagsspitze. Runt Sonntagsspitze är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gaschurn,  km norr om Sonntagsspitze. 

Trakten runt Sonntagsspitze består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor 

Silvretta Gruppe (bergskedja i Österrike)
Berg i Vorarlberg
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre